61-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2016 Ballon d'Or)»
12 декабря 2016 года

Золотой мяч: 
 Криштиану Роналду

(четвёртый раз)

< 60 (6)-я Церемонии вручения 62-я >
Золотой мяч 2016 года (фр. 2016 Ballon d'Or) — 61-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 24 октября 2016 года, церемония прошла 12 декабря 2016 года. По её итогам приз в четвёртый раз получил португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Это была первая с 2009 года премия, вручаемая только журналом France Football, так как в 2016 году ФИФА прекратило сотрудничество с французским изданием и стало вручать свою премию The Best FIFA Football Awards.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 11 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 2016 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2016 году